Revoluce může znamenat:

 revoluce – změna politického režimu
 vědecká revoluce nebo vědecko-technická revoluce
 průmyslová revoluce
 neolitická revoluce
 Revoluce (seriál) – americký televizní seriál
 sexuální revoluce

Související články 
 seznam revolucí
 evoluce